Мария Шипова:
 Шипова, Мария Владимировна (Берсенева; род. 1981) — актриса театра и кино, модель, предприниматель.
  Шипова, Мария Павловна (Леонтьева) (1792—1874) — начальница Смольного института благородных девиц в 1839—1875 годах.